

Коневаго Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсільванія
 Коневаго Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсильванія
 Коневаго Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія

 Коневаго — місто, штат Нью-Йорк
 Коневаго Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсільванія